Замара (также передаётся как Цамара, нем. Zamara) — фамилия. Известные носители:

 Замара, Альфред (иногда Цамара; 1863 — 1940) — австрийский композитор и арфист, сын Антонио Замары. 
 Замара, Антонио (1823—1901) — австрийский арфист и композитор итальянского происхождения.
 Замара, Тереза (между 1856 и 1864 — 1927) — австрийская арфистка, дочь Антонио Замары.
Прочие значения:
 Замара (также «самара») — старинный духовой инструмент